O Club Social y Deportivo Suchitepéquez é um clube de futebol guatemalteco fundado em 1960 com sede em Mazatenango. A equipe compete no Campeonato Guatemalteco de Futebol.

Ligações externas 

Suchitepequez
Clubes de futebol fundados em 1960
Fundações na Guatemala em 1960
Suchitepéquez